Чемпионат Европы по фигурному катанию 2015 года прошёл с 26 января по 1 февраля в Стокгольме (Швеция) на арене Эрикссон-Глоб. Ранее Стокгольм один раз принимал чемпионат Европы 103 года назад в 1912 году. Соревнования прошли в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Участники 
В чемпионате участвовали фигуристы из европейских стран — членов Международного союза конькобежцев (к европейским странам также относятся Израиль, Турция, Грузия, Армения, Азербайджан), достигшие 15-летнего возраста на момент 1 июля 2014 года. Аналогичный чемпионат для неевропейских фигуристов — Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию.

Представительство по странам 
По итогам чемпионата Европы 2014 года каждая страна имеет право выставить от одного до трех спортсменов в каждой дисциплине.

Более одного участника могут представить следующие национальные федерации:

Минимальная техническая оценка 
Национальные федерации (ассоциации) выбирают участников на основании собственных критериев, но заявленные участники должны достичь минимальной технической оценки элементов на международных соревнованиях, проводимых до чемпионата Европы.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду 

WD = фигуристы снялись с соревнований.

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте ISU

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
2015 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2014/2015
Европа
Январь 2015 года
Спорт в Швеции в 2015 году
Февраль 2015 года
Фигурное катание
Чемпионаты Европы в Швеции